Турани — місто, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Турани-над-Ондавою — село в Стропковському окрузі Пряшівського краю.

Див. також 
 Туран